Soundtrack for a Century é uma coletânea de 26 CDs de música , lançada pela Sony Music em 12 de Outubro de 1999. A coletânea conta com músicas do Jazz, Country, Rock, entre outros.

Ligações externas
Site oficial da coletânea

Álbuns de vários artistas